Glomerulomyces är ett släkte av svampar. Glomerulomyces ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Glomerulomyces